Айлса Макгаун Кларк (; 1926—2014) — британский зоолог, специализировалась на изучении иглокожих.

Биография 
Айлса Макгаун Кларк родилась в 1926 году. С 1948 года работала научным сотрудником на кафедре зоологии в Британском музее естествознания в секции иглокожих. В 1953 году выдвинута на должность старшего научного сотрудника; в 1958 году назначена главным научным сотрудником. В 1986 году вышла на пенсию. Она продолжала заниматься научной деятельностью, о чем свидетельствуют, помимо прочего, работы, опубликованные после 1986 года. Ее основной вклад в науку — это ревизии различных групп иглокожих, которые она обычно публиковала в сотрудничестве с другими исследователями.

Эпонимы 
В честь Айлси Кларк названы два таксоны иглокожих:
 «Aslia», Rowe, 1970,
 «Ophiothrix ailsae», Tommasi, 1970.

Публикации 
 1951.	On some echinoderms in the British Museum (Natural History). Annals and Magazine of Natural History ser 12, 4: 1256—1268
 1952.	On some specimens of the family Porcellanasteridae (Asteroidea) in the British Museum (Natural History). Annals and Magazine of Natural History ser. 12, 5: 945—953
— Some echinoderms from Southern Africa. Transactions of the Royal Society of South Africa 33(2): 193—221
 1953.	A revision of the genus Ophionereis (Echinodermata, Ophiuroidea). Proceedings of the Zoological Society of London 123(1): 65-94
— Notes on asteroids in the British Museum (Natural History). III. Luidia. IV. Tosia and Pentagonaster. Bulletin of the British Museum (Natural History), Zoology 1(12): 379—411; BHL
 1954.	met A.H. Clark. A revision of the sea-stars of the genus Tethyaster. Smithsonian Miscellaneous Collections 122(11): 1-27; BHL
 1955.	Echinodermata of the Gold Coast. Journal of the West African Science Association 1: 16-56
 1956.	A note on some species of the family Asterinidae (Class Asteroidea). Annals and Magazine of Natural History ser. 12, 9: 374—383
 1962.	Asteroidea. British, Australian, and New Zealand Antarctic Research Expedition (1929—1931) Reports Series B. Zoology and Botany 9: 1-104
— Starfishes and their relations
— met C.W. Wright. A new genus and species of recent starfishes belonging to the aberrant family Sphaerasteridae, with notes on the possible origin and affinities of the family. Annals and Magzine of Natural History ser. 13, 5: 243—251
 1963.	A note on Patiria ocellifera Gray 1847 (Asteroidea). Doriana 3(127): 1-9
— Proposed rejection of nine specific names of Holothurioidea (Echinodermata) Z.N.(S.) 1587. Bulletin of Zoological Nomenclature 2(5): 383—387; BHL
 1965.	met P.S. Davies. Echinoderms of the Maldive Islands. Annals and Magazine of Natural History ser. 13, 8(94): 597—612
— Japanese and other ophiuroids from the collections of the Munich museum. Bulletin of the British Museum (Natural History), Zoology 13(2): 39-71; BHL
— met H.G. Owen. Eucidaris Pomel, 1883, Papula Bayle, 1878, Cidaris papillataconoidea Parkinson, 1811, and Cidaris savignyi Audouin, 1826, proposed suppression; coupled with validation of Eucidaris Doderlein, 1887, Stereocidaris Pomel, 1883, and Diadema savignyi Michelin 1845 (Class Echinoidea). Z.N. (S.) 1705. Bulletin of Zoological Nomenclature 22(4): 237—242; BHL
 1966.	Some crinoids from New Zealand waters. New Zealand Journal of Science 9(3): 684—705
— Echinodermata. Port Phillip Survey 1957—1963. Memoirs of the National Museum of Victoria 27: 289—384; BHL
 1967.	Notes on the family Ophiotrichidae (Ophiuroidea). Annals and Magazine of Natural History ser. 13, 9: 637—655
— Crinoids of the Zoological Collection of the Bavarian State. Veröffentlichungen der zoologischen Staatssammlung München 11: 151—174; BHL
— Echinoderms from the Red Sea. Part 2. Crinoids, Ophiuroids, Echinoids and more Asteroids. (Israel South Red Sea Expedition, 1962, Reports) Sea Fisheries Research Station Haifa Bulletin (1966) 41: 26-58
— Notes on Asteroids in the British Museum (Natural History) V. Nardoa and some other ophidiasterids. Bulletin of the British Museum (Natural History), Zoology 15(4): 167—198; BHL
— Proposals for stabilization of the names of some common European Ophiuroidea Z.N.(S.) 1772. Bulletin of Zoological Nomenclature 24(1): 41-49; BHL
— met F.W.E. Rowe. Proposals for stabilization of the names of certain genera and species of Holothurioidea Z.N.(S.) 1782. Bulletin of Zoological Nomenclature 24(2): 98-115; BHL
— met A.H. Clark. A Monograph of the Existing Crinoids. Volume 1: The Comatulids; Part 5 — Suborders Oligophreata (Concluded) and Macrophreata. Smithsonian Institution United States National Museum Bulletin 82: 1-860; BHL
 1968.	Notes on some tropical Indo-Pacific ophiotrichids and ophiodermatids (Ophiuroidea). Bulletin of the British Museum (Natural History), Zoology 16(7): 277—322; BHL
 1970.	Echinodermata. Crinoidea. Marine invertebrates of Scandinavia 3: 1-55
— Notes on the family Amphiuridae (Ophiuroidea). Bulletin of the British Museum (Natural History), Zoology 19(1): 1-81; BHL
— The name of the starfish Anthenea acuta (Perrier), preoccupied. Proceedings of the Linnean Society of New South Wales 95(423): 157; BHL
 1971.	met F.W.E. Rowe. Monograph of shallow-water Indo-west Pacific Echinoderms. Trustees of the British Museum (Natural History): 1-238, pl. 1-30
 1972.	Some Crinoids from the Indian Ocean. Bulletin of the British Museum (Natural History), Zoology 24(2): 73-156; BHL
 1973.	Some new taxa of recent stalked Crinoidea. Bulletin of the British Museum (Natural History), Zoology 25(7): 265—288; BHL
 1974.	Notes on some Echinoderms from southern Africa. Bulletin of the British Museum (Natural History), Zoology 26(6): 421—487; BHL
 1975.	The Swain Reefs Expedition: Crinoidea. Records of the Australian Museum 29(13): 391—406
 1976.	met J. Courtman-Stock. The echinoderms of Southern Africa. British Museum (Natural History) Publ. No. 766: 1-277
— met R.V. Melville. Ophiolepis Müller & Troschel, 1840; request for designation of a type-species under the plenary powers. Z.N.(S.) 2097. Bulletin of Zoological Nomenclature 32: 268—269; BHL
— met P.E. Gibbs & C.M. Clark. Echinoderms from the northern region of the Great Barrier Reef, Australia. Bulletin of the British Museum (Natural History), Zoology 30(4): 101—148; BHL
— Asterozoa from Amsterdam and St. Paul Islands, southern Indian Ocean. Bulletin of the British Museum (Natural History), Zoology 30(6): 247—261; BHL
 1977.	Starfishes and related echinoderms — Notes on deep-water Atlantic Crinoidea. Bulletin of the British Museum (Natural History), Zoology 31(4): 157—186; BHL — The South African Museum’s Meiring Naude cruises. Part 4. Echinoderms. Annals of the South African Museum 73(6): 133—147; BHL
 1980.	Crinoidea collected by the Meteor and Discovery in the NE Atlantic. Bulletin of the British Museum (Natural History), Zoology 38(4): 187—210; BHL — Some Ophiuroidea from the Seychelles islands and Inhaca, Mozambique. Revue de Zoologie Africaine 94(3): 533—558; VLIZ pdf-document
 1981.	Notes on Atlantic and other Asteroidea. 1. Family Benthopectinidae. Bulletin of the British Museum (Natural History), Zoology 41(3): 91-135; BHL
 1982.	Notes on Atlantic Asteroidea. 2. Luidiidae. Bulletin of the British Museum (Natural History), Zoology 42(3): 157—184; BHL — Revised proposals for stabilization of the names of certain genera and species of Holothurioidea Z.N.(S.) 1782. Bulletin of Zoological Nomenclature 39(1): 29-35; BHL
 1983.	met J.D. Gage, M. Pearson, G.L.J. Paterson & P.A. Tyler. Echinoderms of the Rockall Trough and adjacent areas. I. Crinoidea, Asteroidea and Ophiuroidea. Bulletin of the British Museum (Natural History), Zoology 45(5): 263—308; BHL — Notes on Atlantic and other Asteroidea. 3. The families Ganeriidae and Asterinidae, with a description of a new asterinid genus. Bulletin of the British Museum (Natural History), Zoology 45(7): 359—380; BHL
 1984.	Notes on Atlantic and other Asteroidea. 4. Families Poraniidae and Asteropseidae. Bulletin of the British Museum (Natural History), Zoology 47(1): 19-51; BHL
 1987.	Notes on Atlantic and other Asteroidea. 5. Echinasteridae. Bulletin of the British Museum (Natural History), Zoology 53(2): 65-78; BHL — Case 2131. Asterias squamata Delle Chiaje, 1828 (currently Amphipholis squamata; Echinodermata, Ophiuroidea): proposed conservation of the specific name. Bulletin of Zoological Nomenclature 44(4): 246—247; BHL
 1989.	An index of names of recent Asteroidea, part 1: Paxillosida and Notomyotida, in: Jangoux, M. & Lawrence, J.M. (Ed.) (1989). Echinoderm Studies 3: 225—347
 1992.	Starfishes of the Atlantic. Chapman & Hall Identification Guides, 3; met Maureen E. Downey
 1993.	An index of names of recent Asteroidea, part 2: Valvatida, in: Jangoux, M. & Lawrence, J.M. (Ed.) (1993). Echinoderm Studies 4: 187—366
 1995.	The echinoderms of Southern China / geredigeerd door Yulin Liao and Ailsa McGown Clark
 1996.	On a new species of Ophidiaster (Echinodermata: Asteroidea) from southern China. Bulletin of the Natural History Museum, Zoology Series 62(1): 37-39; BHL — An index of names of recent Asteroidea, part 3. Velatida and Spinulosida, in: Jangoux, M. & Lawrence, J.M. (Ed.) (1996). Echinoderm Studies 5: 183—250
 2001.	An index of names of recent Asteroidea, part 4. Forcipulatida and Brisingida, in: Jangoux, M. & Lawrence, J.M. (Ed.) (2001). Echinoderm Studies 6: 229—347

Примечания 

Зоологи Великобритании
Авторы зоологических таксонов
Морские биологи